FIFF steht für:
 Fajr International Film Festival, iranisches Filmfestival, siehe Internationales Fajr-Filmfestival
 Festival International de Films de Fribourg, Schweizer französischsprachiges Filmfestival, siehe Internationales Filmfestival Freiburg
 Festival International du Film Francophone de Namur, belgisches internationales Filmfestival für Filme in französischer Sprache

FIfF steht für:
 Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, aus der Friedensbewegung hervorgegangener deutscher Verein

Siehe auch:
 FIF
 Pfiff

Abkürzung